Евгений Голиков:
 Голиков, Евгений Николаевич (1854—1905) — капитан 1 ранга, командир броненосца «Князь Потёмкин-Таврический»; убит во время восстания на корабле.
 Голиков, Евгений Сергеевич (род. 1931) — советский инженер-металлург, организатор производства, лауреат Ленинской премии в области техники.